Hribar je slovinské příjmení, odvozené ze slova hrib (kopec). Nositeli jsou například:

 Franz Hribar (1909–?), rakouský fotbalový brankář
 Ivan Hribar (1851–1941), lublaňský starosta
 Janez Hribar (1909–1967), partyzán a politik
 Spomenka Hribarová (* 1941), filosofka a disidentka
 Vida Jeraj Hribarová (1902–2002), hudebnice

Externí odkazy 
 

Slovinská příjmení